Григорий Петрович Ерофеев () — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 15 ноября 1913 года в деревне Пашенка. Получил начальное образование, после чего работал в райпотребсоюзе. В октябре 1935 года Ерофеев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов.

С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил курсы «Выстрел». К июню 1944 года капитан Г. Ерофеев командовал батальоном 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР.

28 июня 1944 года батальон Ерофеева переправился через реку Птичь в районе деревни Затишье Октябрьского района и в последующих боях уничтожил несколько сотен солдат и офицеров противника, а также захватил 25 артиллерийских орудий и 9 тягачей. В бою Ерофеев был тяжело ранен, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года капитан Григорий Ерофеев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году был уволен в запас. Проживал и работал в посёлке Балахта, в 1964 году переехал в Красноярск. Умер в феврале 1999 года, похоронен в .

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Достоин звания героя. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск, 1975. — C. 174—175.

Ссылки 

Выпускники курсов «Выстрел»
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны